

Adjectif
Placide est un adjectif qui qualifie un être ou une situation tranquille et paisible.

Patronyme 

 Henri Placide (né en 1963), un chanteur guyanais ;
 Johny Placide (né en 1988), un footballeur franco-haïtien.

Pseudonyme 

 Placide (mort en 1812), un danseur de corde italien.

Toponymes, Saints chrétiens et Églises chrétiennes 

 
Patronyme français
Patronyme haïtien